«Повесть о Гэндзи» — классический японский роман-моногатари.
 «Повесть о Гэндзи» (1951) — фильм Кодзабуро Ёсимуры.
 «Повесть о Гэндзи: Укифунэ» (1957) — фильм Тэйносукэ Кинугасы.
 «Новая повесть о Гэндзи» (1961) — фильм Кадзуо Мори.
 «Повесть о Гэндзи» (1966) — фильм Кона Итикавы.
 «Повесть о Гэндзи» (1980) — ТВ фильм Тэрухико Кудзэ.
 «Повесть о Гэндзи» (1987) — анимационный фильм Гисабуро Сугии.
 «Повесть о Гэндзи» (1991) — мини-сериал Синъити Камоситы.
 «Повесть о Гэндзи: Тысячелетие» (2009) — аниме-телесериал Осаму Дэдзаки.
 «Повесть о Гэндзи» (2011) — фильм Ясуо Цурухаси.